Válvula de segurança — em inglês: pressure safety valve
PSV Eindhoven — time de futebol neerlandês
PlayStation Vita — consola de jogos portátil da Sony 

Desambiguações de siglas